Livid – album dei Nightmare del 2004
Livid (Livide) – film del 2011 diretto da Julien Maury e Alexandre Bustillo
Livid – festival musicale australiano